Барли се може односити на:

 Барли (Па де Кале), насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па д Кале, у департману Па де Кале,
 Барли (Сома), насеље и општина у североисточној Француској у региону Пикардија, у департману Сома